Milão — cidade italiana 
 Associazione Calcio Milan — frequentemente abreviado em AC Milan ou Milan
 MILAN — sistema de míssil anticarro europeu

Geografia 
 Milan (Geórgia) — cidade da Geórgia, Estados Unidos da América
 Milan (Illinois) — vila localizada em Illinois, Estados Unidos da América
 Milan (Indiana)
 Milan (Kansas)
 Milan (Michigan)
 Milan (Minnesota)
 Milan (Missouri)
 Milan (Novo México)
 Milan (Ohio)
 Milan (Tennessee)
 Milán (Colômbia)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de prenomes
Desambiguações de sobrenomes